Mount Cameron kan syfta på följande:

 Mount Cameron, Antarktis, berg
 Mount Cameron, Hongkong, berg